Huta Godang (Sungai Kanan), een plaats in Indonesië
Huta Godang (Batang Toru), een plaats in Indonesië
Huta Godang (Ulu Pungkut), een plaats in Indonesië